Cryptocephalus pusillus  — вид  из подсемейства . Встречается в Европе, за исключением Андалусии, Сардинии и Сицилии.

Вариетет 
 Cryptocephalus pusillus var. arcuatetestaceus Pic, 1926
 Cryptocephalus pusillus var. ernesti Pic, 1926
 Cryptocephalus pusillus var. immaculatus Westhoff, 1882
 Cryptocephalus pusillus var. marshami Weise, 1882
 Cryptocephalus pusillus var. multinigronotatus Pic, 1926
 Cryptocephalus pusillus var. planchezi Pic, 1926
 Cryptocephalus pusillus var. parisiensis Pic, 1926
 Cryptocephalus pusillus var. colini Pic, 1945
 Cryptocephalus pusillus var. baudyi Pic, 1945
 Cryptocephalus pusillus var. philiberti Pic, 1945
 Cryptocephalus pusillus var. testouti Pic, 1945
 Cryptocephalus pusillus var. viduus Weise, 1880

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Скрытоглавы
Животные, описанные в 1777 году